EGBK steht für:
 Bahnhof Gelsenkirchen-Bismarck (DS100-Code), deutscher Bahnhof
 Sywell Aerodrome (ICAO-Code), Flughafen in Northampton, West Northamptonshire, England

Abkürzung